Paul Harrison – calciatore inglese
 Paul Harrison – hockeista su ghiaccio canadese
 Paul Harrison – regista televisivo e produttore televisivo 
 Paul Harrison – sceneggiatore, produttore e regista 
 Paul Harrison – studioso delle religioni neozelandese